Alphaproteobacteria (auch α-Proteobacteria) bezeichnet eine Klasse im phylogenetischen System der Bakterien, das auf der Grundlage der Basensequenz der ribosomalen 16S-Ribonukleinsäure (16S-rRNA) aufgestellt wurde. Sie gehören zum Stamm (Phylum) der Proteobacteria.

Systematik 
Zu den Alphaproteobacteria gehören die Ordnungen

 Caulobacterales  1935
 Emcibacterales  2016
 Holosporales  2020
 Hyphomicrobiales  1957
 Iodidimonadales  2016
 Kordiimonadales  2005
 Magnetococcales  2013
 Mariprofundales  2020
 Micropepsales  2017
 Minwuiales  2018
 Rhodobacterales  2006
 Rhodospirillales  1971
 Rhodothalassiales  2014
 Rickettsiales  1939
 Sneathiellales  2008
 Sphingomonadales  2006

Wichtige Vertreter sind unter anderem in den Gattungen Rhodospirillum, Acetobacter, Rickettsia, Paracoccus, Zymomonas, Rhizobium, Bartonella, Brucella und Nitrobacter zu finden. Unter den Alphaproteobakterien kommen zahlreiche aquatisch lebende Arten vor. Hohe Anteile dieser Bakterien in Gewässerproben zeigen oft oligotrophe Verhältnisse an.

Die Rickettsiales werden dabei als ein Taxon verstanden, das die Anaplasmataceae, Ricketsiaceae und Midichloriaceae umfasst. Werden die Proto-Mitochondrien ebenfalls mit einbezogen, dann erscheinen im obigen Kladogramm die Rickettsiales als Schwestergruppe der Pelagibacterales (wären also der Zweig unterhalb dieser); vielleicht stellen letztere aber auch eine basale Untergruppe der Rickettsiales dar.
Details zu den Caulobacteridae siehe Parvularcula bermudensis.
Weitere hier nicht aufgeführte Taxa der Alphaproteobacteria sind (wo nicht eigens vermerkt gemäß List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) und National Center for Biotechnology Information (NCBI) sowie der 16S-rRNA-basierten Phylogenie nach Release 106 des Projekts „The All-Species Living Tree“) unter anderem:
 Sneathiellales mit Sneathiella chinensis, S. chungangensis, S. glossodoripedis (basal in Rickettsiales oder zu den Caulobacteridae (Ferla et al. 2013))
 Parvularculales mit Parvularcula bermudensis (nahe Rhodobacterales/Rhizobiales, Caulobacteridae)
 Iodidimonadales mit Iodidimonas muriae zu den Caulobacteridae (Ferla et al. 2013)
 Kiloniellales mit Kiloniella laminarae zu den Caulobacteridae (Ferla et al. 2013)
 Kordiimonadales mit Kordiimonas gwangyangensis zu den Caulobacteridae (Ferla et al. 2013)
 Micropepsales mit Micropepsis pineolensis (incerta sedis)
 Rhodovibrio mit Rhodovibrio salinarum, R. sodomensis (Rhodospirillaceae, Caulobacteridae)
 Micavibrio aeruginosavorus   2005 (incerta sedis)
 Vibrio adaptatus und V. cyclosites (nach Muir et al. 1990 nicht Gattung Vibrio, sondern bisher nicht bezeichnete Gattung(en) der Alphaproteobacteria, incerta sedis)
 Furvibacter  2007
 Polymorphum gilvum  2010
 Subaequorebacter tamlense  2006
 Tuberoidobacter mutans  1983

Quellen

Literatur 
 Martin Dworkin,  Stanley Falkow, Eugene Rosenberg, Karl-Heinz Schleifer, Erko Stackebrandt (Hrsg.) The Prokaryotes, A Handbook of the Biology of Bacteria. 7 Bände, 3. Auflage, Springer-Verlag, New York u. a. O., 2006, ISBN 0-387-30740-0. Vol. 5: Proteobacteria: Alpha and Beta Subclass ISBN 0-387-30745-1

Weblinks 

 Tree of Life Web Project - alpha Proteobacteria
 Bacterial (Prokaryotic) Phylogeny Webpage: Phylogeny and Protein Signatures for Alpha Proteobacteria.